Сетка железных дорог и железнодорожных станций в Буркина-Фасо не развита, но продолжает развиваться.

Существующие железнодорожные линии 
 Ванголодугу (в  Кот-д'Ивуаре) —  Банфора —  Бобо-Диуласо —  Кудугу —  Уагадугу
  Уагадугу —  Зиниаре —  Бусума —  Кая (конечная) -  Дори (строющ.) —  Тамбао (проект)

Строящаяся линия на Дори и Тамбао предназначена для перевозки марганцевых руд месторождения в окрестностях Тамбао. Мировая добыча марганцевых руд составляет 24 млн т., а месторождение Тамбао в перспективе способно давать до 1 млн т. руды в год.

Планирующиеся линии 
  Кудугу —  Боромо —  Дано —  Уэсса —  граница  — Амиль ( Гана)

Карты 
 Дорога еще не прошла Каю
 Дорога уже прошла Каю
 По данным Атласа офицера дорога прошла Каю, участок до города Тамбао показан как строящийся.

Примечания

См. также 
 Железнодорожный транспорт в Буркина-Фасо

Ссылки 
 

Железнодорожные станции Буркина-Фасо